Бейбі Назнін (англ. Baby Naznin; бенг. বেবী নাজনীন; народилася 23 серпня 1965 року) — бангладешська співачка.
 Назні Гасан Чумкі () — це телевізійна та фільм-актриса Бангладеш.